Bassé peut désigner :
 Bassé, une localité du Burkina Faso dans le département du Békuy,
 Bassé, une localité du Burkina Faso dans le département du Bourzanga, 
 Bassé-Fulbé, une localité du Burkina Faso dans le département du Bourzanga.